Rafael Olalquiaga Soriano (Bilbao, 1939) es un arquitecto español especializado en obras de arquitectura y urbanismo. Ganó el concurso de remodelación de las cubiertas del Museo del Prado en 1995.

Trayectoria 
Olalquiaga estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y se tituló arquitecto en 1963. Se doctoró en 1967 por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) como doctor arquitecto.Inició su trabajo profesional como arquitecto con estudio propio y también colaborando con otros compañeros arquitectos. Entre los años 1964 a 1995 realizó proyectos, obras y concursos con los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Después colaboró con el arquitecto Dionisio Hernández Gil entre los años 1995 y 1997 en los que realizaron propuestas para dos concursos en el Museo del Prado, el concurso de 1996 para la ampliación del museo y el concurso de 1995 para remodelar las cubiertas. En el año 1993 creó el estudio Olalquiaga Arquitectos.

El concurso ganado en 1995 para remodelar las cubiertas del Museo del Prado siguió con la ejecución de las obras entre los años 1996 a 2001 que se realizaron con el museo abierto. Estas obras remodelaron las cubiertas para recuperar las formas del proyecto inicial de Juan de Villanueva además de rehabilitar los áticos en los pabellones de Murillo y de  Goya con nuevas salas que incorporan nuevos espacios expositivos después de actuar en más de 11 000 metros cuadrados de cubiertas. Durante estos años de obras, ante el incidente de la gotera que apareció en junio de 1999 Olalquiaga expresó: "Nunca se sabrá si ese hombre dimitió por eso o aquello fue simplemente la gota que colmó el vaso. De todas formas, El Prado de ahora no tiene nada que ver con el de entonces. Antes, los 110 metros de largo por 100 de ancho que mide la cubierta (más que un campo de fútbol), estaban construidos con diez materiales; había desde tejas hasta policarbonato, baldosín, zinc, plomo, hormigón translúcido... Ahora sólo hay un material: el plomo. Y la mejora en dos años y medio de trabajo es notable".

Olalquiaga y el arquitecto Dionisio Hernández Gil fueron finalistas en el concurso internacional convocado para la ampliación del Museo del Prado en 1996 ganado por Rafael Moneo. El anteproyecto presentado por Olalquiaga y Hernández Gil actuaba en el claustro para monumentalizar el espacio con un gran lucernario.

Obra seleccionada 

 Proyecto de rehabilitación de las cubiertas del Museo del Prado
 1996-2001 ejecución de reforma en las cubiertas del Museo del Prado

Reconocimientos 

 1995 primer premio en el concurso para actuar en las cubiertas de Museo del Prado
 1996 finalista junto a Dionisio Hernández Gil en el concurso de ampliación del Museo del Prado

Véase también 

 Museo del Prado
 Rafael Moneo
 Dionisio Hernández Gil

Referencias

Enlaces externos 
 Olalquiaga Arquitectos

Arquitectos por la ETSAM
Arquitectos de España del siglo XXI
Arquitectos de España del siglo XX
Alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid